10. Светско рукометно првенство је одржано од 23. фебруара до 7. марта 1982. у Западној Немачкој. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза, која је у финалу са 30:27 после продужетка победила Југославију. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Пољске.

Учесници

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Утакмице за пласман 
 22:20   
 20:25  
 20:31  
 21:21  
 30:34  
 21:22

3-4 место

Финале

Коначан пласман

Најбољи стрелци

Састав победничких екипа

Референце

Спољашње везе 
 Страница на ihf.info

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Немачкој
Рукомет у 1982.